En boca de todos es un programa de televisión español producido por Producciones Mandarina que se emite de lunes a viernes en la sobremesa de Cuatro desde el 28 de marzo de 2022. El periodista Diego Losada es el encargado de conducir el programa.

Formato 
El programa acerca a los espectadores las principales noticias sobre política y sociedad más comentadas del día, contextualizándolas a través de un equipo de expertos y colaboradores.

Equipo del programa

Presentadores

Colaboradores

Temporadas y audiencias

Temporada 1 (2022)

Temporada 2 (2022-2023)

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Programas de televisión de España
Programas de televisión en español
Programas de televisión de Cuatro
Programas de televisión de España iniciados en 2022
Mandarina Producciones